Klasa okręgowa (grupa świętokrzyska) - jedyna na terenie województwa świętokrzyskiego klasa okręgowa (przez trzy sezony, w latach 2005-2008 były dwie grupy), która od sezonu 2008/2009 jest rozgrywkami szóstego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce, stanowiąca pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą, a Klasą A. 

Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie systemem kołowym. Zwycięzcy grupy uzyskują awans do IV ligi polskiej grupy świętokrzyskiej, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup Klasy A. Organizatorem rozgrywek jest Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej (Świętokrzyski ZPN).

Od sezonu 2000/2001 zespoły piłkarskie pochodzą z powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego, włoszczowskiego oraz miasta Kielce, wcześniej w latach 1976–2000 była ona przeznaczona dla zespołów z województwa kieleckiego.

Mistrzowie ligi 
Zwycięzcy tej ligi w ostatnich kilkunastu latach (awans do IV ligi):
 2022 - Stal Kunów
 2021 - Klimontowianka Klimontów
2020 - Hetman Włoszczowa
2019 - Star Starachowice
2018 - Granat Skarżysko-Kamienna
2017 - Kamienna Brody
2016 - Moravia Morawica
2015 - Nidzianka Bieliny
2014 - GKS Rudki
2013 - Skała Tumlin
2012 - KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski
2011 - Unia Sędziszów
 2010 - GKS Nowiny
 2009 - MKS Stąporków
Od sezonu 2008/2009 klasa okręgowa stanowi szósty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.
 2008 - HEKO Czermno (grupa I) i Juventa Starachowice (grupa II)
 2007 - Bucovia Bukowa (grupa I) i Pogoń 1945 Staszów (grupa II)
 2006 - Lubrzanka Kajetanów (grupa I) i GKS Rudki (grupa II)
 2005 - Zenit Chemielnik
 2004 - AKS Busko-Zdrój
 2003 - GKS Świniary
Od sezonu 2002/2003 jako Klasa okręgowa (grupa świętokrzyska), wcześniej jako Klasa okręgowa (grupa kielecka)).
 2002 - Zenit Chemielnik
 2001 - Wierna Małogoszcz
 2000 - Star Starachowice
 1999 - GZKS Nowiny
 1998 - Piast Chęciny
 1997 - Spartakus Daleszyce
 1996 - Sparta Kazimierza Wielka
 1995 - Orlicz Suchedniów
 1994 - Czarnovia Kielce
 1993 - Hetman Włoszczowa
 1992 - Pogoń Miechów
 1991 - Naprzód Jędrzejów
 1990 - Orlicz Suchedniów

Sezony

Sezon 2021/2022 

||rowspan=11|

Sezon 2020/2021

Sezon 2019/2020

Sezon 2018/2019

Sezon 2017/2018

Sezon 2016/2017

Sezon 2015/2016

Sezon 2014/2015 

||rowspan=11|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=11"|

Sezon 2012/2013 

||rowspan=11|

Sezon 2011/2012 

|rowspan=10|

Sezon 2010/2011 

|rowspan=10|

Sezon 2009/2010 

|rowspan=11|

Sezon 2008/2009 

|rowspan=12|

Sezon 2007/2008

grupa świętokrzyska I

grupa świętokrzyska II

Sezon 2006/2007

grupa świętokrzyska I 

||rowspan=7|

grupa świętokrzyska II 

||rowspan=7|

Baraże o IV ligę 
Zwycięzca: Neptun KońskieZwycięzca: KSZO II Ostrowiec Świętokrzyski

Uwaga!

Już po rozegraniu barażów PZPN podjął decyzję o powiększeniu grupy czwartej III ligi do 17 drużyn. Wobec utrzymania się Wiernej Małogoszcz w III lidze Łysica Bodzentyn pozostała w IV lidze. Z kolei po wycofaniu z rozgrywek AKS-u Busko Zdrój utrzymanie zapewniła sobie także Lubrzanka Kajetanów.

Baraże o utrzymanie 
Zwycięzca: GKS ŚwiniaryZwycięzca: Polanie PierzchnicaZwycięzca: Politechnika Świętokrzyska KielceZwycięzca: Partyzant RadoszyceZwycięzca: KS Tarłów

Uwaga!

Już po rozegraniu barażów o udział w klasie okręgowej podjęto decyzję o dokooptowaniu Łysicy Bodzentyn i Lubrzanki Kajetanów do rozgrywek IV ligi, w związku z czym ostatecznie Naprzód II Jędrzejów i Gród Wiślica utrzymały się w klasie okręgowej mimo porażki w barażach.

Baraże uzupełniające o udział w Klasie Okręgowej 
Baraż rozegrany w związku z wycofaniem z klasy okręgowej Naprzodu II Jędrzejów:

Zwycięzca: Marol Jacentów

Sezon 2005/2006

grupa świętokrzyska I 

||rowspan=1|

||rowspan=6|

grupa świętokrzyska II 

||rowspan=5|

||rowspan=2|

Sezon 2004/2005 

||rowspan=1|

||rowspan=1|

||rowspan=1|

||rowspan=3|

Baraże o utrzymanie w Klasie Okręgowej 
Zwycięzca: Koprzywianka KoprzywnicaZwycięzca: Zorza Tempo PacanówZwycięzca: Ruch Skarżysko-Kamienna

Sezon 2003/2004 

||rowspan=11|

Sezon 2002/2003 

||rowspan=8|

Sezon 2001/2002 

||rowspan=7|

Sezon 2000/2001 

||rowspan=9|

Przypisy

Bibliografia 
90 minut
Sport w województwie świętokrzyskim
Świętokrzyskie